Котовка () — село в Сынжерейском районе Молдавии. Наряду с сёлами Старая Добруджа и Новая Добруджа входит в состав коммуны Старая Добруджа.

География 
Село расположено на высоте 126 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Котовка проживает 61 человек (29 мужчин, 32 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сынжерейского района